Justice Party (englisch für „Gerechtigkeitspartei“) ist der Name folgender Parteien:

 Justice Party (Ghana), Partei in Ghana
 Justice Party (Indien), Partei in Indien
 Justice Party (Vereinigte Staaten), Partei in den Vereinigten Staaten